Николай Весёлкин:
 Весёлкин, Николай Васильевич (1879—1964) — советский патофизиолог и биохимик.
 Весёлкин, Николай Петрович (род. 1937) — физиолог, академик РАН.